Sint-Trinitatiskerk (Altona), Duitsland
 Sint-Trinitatiskerk (Arco), Italië